New Zealand kan avse:

 Mount New Zealand – ett berg i Antarktis
 Team New Zealand – ett segelsällskap som är baserad i Auckland, Nya Zeeland

Båtar
 New Zealand (IACC NZL 20) – en nyzeeländsk IACC-båt med segelnumret NZL 20
 New Zealand (IACC NZL 32) – en nyzeeländsk IACC-båt med segelnumret NZL 32
 New Zealand (IACC NZL 38) – en nyzeeländsk IACC-båt med segelnumret NZL 38
 New Zealand (IACC NZL 57) – en nyzeeländsk IACC-båt med segelnumret NZL 57
 New Zealand (IACC NZL 60) – en nyzeeländsk IACC-båt med segelnumret NZL 60
 New Zealand (IACC NZL 81) – en nyzeeländsk IACC-båt med segelnumret NZL 81
 New Zealand (IACC NZL 82) – en nyzeeländsk IACC-båt med segelnumret NZL 82

Se även
Nya Zeeland